Пара Бетани Маттек-Сандс / Надежда Петрова — победительницы турнира.

Сеянные 

  Квета Пешке /  Лиза Реймонд (Полуфинал)
  Чжуан Цзяжун /  Елена Веснина (Четвертьфинал)

<ol start="3">
 Пэн Шуай /  Янь Цзы ''(Полуфинал)
 Бетани Маттек-Сандс /  Надежда Петрова (Титул)

Ход турнира

Ссылки 
 Сетка турнира

Family Circle Cup 2009